Абакавир/Ламивудин/Зидовудин, продаваемый под торговой маркой Trizivir, представляет собой комбинированный антиретровирусный препарат с фиксированной дозой для лечения ВИЧ/СПИДа. 

Лекарство содержит три ингибитора обратной транскриптазы, запатентованные фармацевтической компанией GlaxoSmithKline и поставляется совместно с Pfizer их дочерней компанией ViiV Healthcare:
 Абакавир (ABC)
 Ламивудин (3TC)
 Зидовудин (AZT или ZDV).

Комбинация очень полезна для беременных женщин, чтобы снизить риск передачи инфекции от матери ребенку. Препарат одобрен для использования в США и Европейском Союзе в ноябре 2000 года. В декабре 2013 года фармацевтическая компания Lupine Limited выпустила генерическую версию Абакавира/Ламивудина/Зидовудина.

Все три компонента являются ингибиторами обратной транскриптазы и помогают отсрочить развитие резистентности ВИЧ в результате мутации вируса эффективнее, чем каждый компонент в отдельности.

Побочные эффекты 

Наиболее частые побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, переутомление, Парестезия и головная боль. Как и в случае со многими лекарствами, нацеленными на обратную транскриптазу, может возникнуть синдром перераспределения жировых отложений, в результате чего жировые отложения сосредоточатся в верхней части спины, шеи, груди и туловища и, возможно, уменьшатся вокруг ног, рук и лица.  может возникнуть, когда иммунная система сначала улучшается, а затем ухудшается по мере того, как ранее игнорированная инфекция становится активной. Другие серьезные побочные эффекты включают:
 Повышенный риск сердечного приступа
 Лактатацидоз
 Тяжелая гепатомегалия
 Липоатрофия
 Нейтропения
 Анемия
 Реакции гиперчувствительности
 Включает печёночную недостаточность, почечную недостаточность, анафилаксию, гипотензию и смерть.

См. также 
 Абакавир/Ламивудин

Источники

Литература 
 
 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы